Sault Ste. Marie (Ontário) — cidade do Canadá, nas margens do Rio St. Marys
Sault Ste. Marie (Michigan) — cidade dos Estados Unidos, nas margens do Rio St. Marys

Desambiguações de topônimos